Zur Geschichte der Straßenbahn siehe  

 Städte in Deutschland: Geschichte der Straßenbahn 
 in Berlin
 in Düsseldorf
 in Frankfurt am Main
 in Hamburg
 in Hannover
 in Köln
 in Leipzig
 in Rostock

 Städte in Österreich: Geschichte der Straßenbahn 
 in Wien

 Städte in der Schweiz: Geschichte der Straßenbahn 
 in Basel
 in Bern
 in Biel (bei Bern) 
 im St. Galler Rheintal 
 in Freiburg im Üechtland
 im St. Galler Rheintal (Strecke Altstätten–Berneck)
 in St. Gallen
 in Genf
 in Lausanne
 in Les Hauts-Geneveys–Villiers
 in Lugano
 in Luzern
 in Meiringen
 in Neuenburg
 in Rheineck (SG)
 Riffelalptram („Europas höchstgelegene Trambahnlinie“) 
 in Schaffhausen
 Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim
 in Schwyz (SZ)
 in St. Moritz
 Strecke Steffisburg–Thun–Interlaken
 zwischen Altdorf UR und Flüelen (am Vierwaldstättersee)
 in Winterthur
 in Zürich

 in anderen Ländern: 
 Geschichte der Straßenbahn Boston

Siehe auch  
 Geschichte der Straßenbahnfahrzeuge in Deutschland
 :Kategorie:Ehemaliger Straßenbahnbetrieb
 :Kategorie:Ehemaliger Straßenbahnbetrieb (Deutschland)
 :Kategorie:Ehemaliger Straßenbahnbetrieb (Belgien)
 :Kategorie:Ehemaliger Straßenbahnbetrieb (Schweiz)
 :Kategorie:Ehemaliger Straßenbahnbetrieb (Vereinigte Staaten)

Geschichte
Strassenbahn
!